Master of Reality () — третий студийный альбом британской рок-группы Black Sabbath, записанный продюсером  в студии Record Plant (Лос-Анджелес, Калифорния) и выпущенный 21 июля 1971 года. Альбом поднялся до 5-го места в списках UK Album Charts и до 8-го — в Billboard 200. В списке 500 лучших альбомов всех времён журнала Rolling Stone он занимает 298 место.

История 
При работе над альбомом группа идёт на эксперимент: все музыканты понизили строй, чтобы звук был «больше, тяжелее». Айомми вспоминает: «У большей части групп в те времена были ритм-гитарист и клавишник, а у нас только гитара, бас и ударные, поэтому мы попытались сделать их настолько жирными, насколько это возможно. Понижение строя, казалось, придаёт звучанию глубины. Думаю, я первым такое сделал.» В этом стиле были записаны «Sweet Leaf», «Children Of The Grave», «Lord Of This World» и «Into The Void». Это новое, утяжелённое звучание повлияло на многих музыкантов, ставших исполнять впоследствии стоунер- и сладж-метал.

Основные темы альбома — религия, война, наркотики, отчуждённость и одиночество. Но если в тексте «Hand Of Doom» из Paranoid наркотики осуждались как социальное зло, то здесь «Sweet Leaf» — восторженный гимн марихуане. Master of Reality содержит две песни, касающиеся религии: «After Forever» и «Lord of This World». «Children of the Grave» продолжает антивоенную тему, начатую в «War Pigs», а «Into the Void» повествует о переживших ядерную катастрофу людях, уносящихся на космических кораблях прочь от опустошённой Земли, и потому может считаться продолжением «Electric Funeral».

Песня «Sweet Leaf» имеет множество каверов. На треке «Solitude» Тони Айомми сыграл на флейте.

В оригинальном американском издании лейбл озаглавил 8 песен альбома как 12. Собственные имена получили вступления к песням «After Forever» и «Lord of This World» — «The Elegy» и «Step Up» соответственно. Концовка «Children of the Grave» получила название «The Haunting», «Into the Void» была поделена на две части с названием первой: «Deathmask».

Список композиций 
Изначально авторство песен «After Forever», «Orchid» и «Embryo» принадлежало Айомми, однако после выхода в 2004 году сборника Black Box права на них были распространены на всех участников группы.

Участники записи 
 Тони Айомми — гитара, синтезатор в «After Forever», флейта в «Solitude»
 Оззи Осборн — вокал
 Гизер Батлер — бас-гитара
 Билл Уорд — ударные
Технический состав
  — продюсер
 Майк Стэнфорд — дизайн

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Альбомы Black Sabbath
Альбомы Vertigo Records
Мультиплатиновые альбомы
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании